Сальдуа () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Педро Алькантара Ерран Мартінес де Сальдуа — президент Республіки Нова Гранада
 Франсіско Хав'єр Сальдуа — президент Сполучених Штатів Колумбії